Avant:
 Avant Browser — браузер на движках Trident, Chrome, Firefox.
 Avant — R&B исполнитель.
 Citroën Traction Avant — один из первых серийных переднеприводных автомобилей.
 Audi Avant
 Avant Records (:en:Avant Records) - японский звукозаписывающий лейбл.
 Avant — торговая марка железных дорог в Испании.

См. также 
 Аван